

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 9 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Holp“ beginnt.

Holp 



Holpe 
 Holper, Franz (1862–1935), deutscher Maler und Architekt
 Holper, Hieronymus, Goldschmied in Nürnberg
 Holper, Johann (* 1949), österreichischer Gewerkschafter
 Holper, Karl (1919–1997), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter im Burgenland, Mitglied des Bundesrates
 Holper, Wilhelm (1929–1983), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter im Burgenland
 Holpert, Fynn (* 1967), deutscher Handballspieler und Handballfunktionär
 Holpert, Jan (* 1968), deutscher Handballtorwart
 Holpert, Jožef (* 1961), jugoslawischer Handballspieler
 Holpert, Magnus (* 2002), deutscher Handballspieler